

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Riex“ beginnt.

Riex 



Riexi 
 Riexinger, Bernd (* 1955), deutscher Politiker (Die Linke), MdB
 Riexinger, Hans (1927–2019), deutscher Heimatforscher